Lambotte kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Baptiste Émil 'Ernest' Lambotte
 Jean Baptiste Émil Ernest Lambotte

Robotskapade auktorsförkortningar